Юлия Золотарёва:
 Золотарёва, Юлия Николаевна (род. 1987) — российская самбистка, призёр чемпионатов России.
 Золотарёва, Юлия Фёдоровна (1929—2010) — советская певица, народная артистка РСФСР.